Фрешу́-Фреше́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Турне. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65181.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 115 км юго-западнее Тулузы, в 10 км к юго-востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 132 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 88 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 67 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 84,9 %). Из 67 активных жителей работали 64 человека (34 мужчины и 30 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 21 неактивной 7 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи